Trostniki () ist der Name zweier Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Trostniki (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Bothenen, auch Lautkeim, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Trostniki (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Schakenhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)